El nombre François Bertrand puede referirse a:

 François Bertrand (sargento) (1824-1850), un criminal francés, conocido como «el vampiro de Montparnasse».
 François Bertrand (resistente) (1919-2013), un resistente político francés de la Segunda Guerra Mundial.
 François Bertrand (director), un director de cine francés.